Le diocèse de La Paz en la Baja California Sur, ou simplement diocèse de La Paz, est un diocèse de l'Église catholique en Basse-Californie du Sud au Mexique. Il a été érigé canoniquement en tant que diocèse en 1988, mais sa fondation remonte à 1957 en tant que préfecture apostolique. Depuis 2006, il est suffragant à l'archidiocèse de Tijuana. Le siège du diocèse est la  de La Paz. Depuis 2001, l'évêque diocésain est Miguel Ángel Alba Díaz.

Description 
Le territoire du diocèse de La Paz en la Baja California Sur couvre une superficie de . Il est de rite romain, c'est-à-dire le rite majoritaire de l'Église catholique. En 2017, il comprend un total de  et . Le siège du diocèse est la  de La Paz.

Depuis le , il fait partie de la province ecclésiastique de Tijuana. Le seul diocèse contigu est celui d'Ensanada au nord.

Le nom latin du diocèse est .

Histoire 
La préfecture apostolique de La Paz en la Baja California Sur a été créée le . Auparavant, ce territoire faisait partie du vicariat apostolique de California Inferiore, de nos jours l'archidiocèse de Tijuana. Le , la préfecture apostolique a été élevée au rang de vicariat apostolique. Le , ce dernier a été élevé au rang de diocèse.

Le , le métropolitain du diocèse a été changé de l'archidiocèse de Hermosillo pour l'archidiocèse de Tijuana.

Ordinaires

Notes et références 

La Paz en la Baja California Sur
La Paz en la Baja California Sur
Basse-Californie du Sud